Szare Przystanie (sin. Mithlond, ang. Grey Havens) – port ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była to stolica Lindonu i port Círdana, znajdujące się w zatoce Lhûn, założone przez elfów z Beleriandu na początku Drugiej Ery. W tej epoce Númenorejczycy często przybijali do Przystani. W 1700 roku, pod wodzą admirała Ciryatura, uratowali je przed zniszczeniem (trwała bowiem wojna elfów z Sauronem, wywołana wykuciem Jedynego Pierścienia).

Panowało przekonanie, że Círdan będzie tam przebywał, dopóki nie odpłynie stamtąd ostatni statek. To stamtąd elfowie odpływali ze Śródziemia przez Drugą, Trzecią i na początku Czwartej Ery. Odpłynęli stamtąd także powiernicy Pierścienia.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia

sv:Regioner och platser i Tolkiens värld#Grå hamnarna